Sabla steht für:

 Sabla (Nepal), Gemeinde (VDC) im Distrikt Terhathum, Nepal 
 Kim-Patrick Sabla-Dimitrov (* 1977), deutscher Sozialpädagoge und Erziehungswissenschaftler